Чипчирган — может означать:
 Чипчирган — духовой музыкальный инструмент удмуртов.
 «Чипчирган» — фольклорно-этнографический студенческий ансамбль Удмуртского государственного университета.
 «Чипчирган» — опера-балет Г. М. Корепанова-Камского.